Хью Томсон Фрейзер (; ) — шотландский хоккеист на траве, полевой игрок. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Хью Фрейзер родился 25 июля 1877 года в британском городе Глазго.

Играл в хоккей на траве за «Эдинбург».

В 1908 году вошёл в состав сборной Шотландии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл в поле, провёл 2 матча, мячей не забивал.

В 1920 году переехал в Лондон, работал страховым брокером.

В 1929—1938 годах был кандидатом в депутаты от Либеральной партии в графстве Мидлсекс. На всеобщих выборах 1929 года занял 2-е место в округе Вуд-Грин (28,7%), в 1935 году — 3-е (13,2%).

Умер 11 августа 1938 года в британской деревне Датхил.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Шотландии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Политики Шотландии
Игроки мужской сборной Шотландии по хоккею на траве